Bibikovana är ett släkte av loppor. Bibikovana ingår i familjen Pygiopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Bibikovana